Rio Shinano - o mais longo rio japonês
Shinano (porta-aviões) - um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial
Província de Shinano - uma antiga província do Japão